Чемпионат Эстонии по футболу 1925 — пятый независимый чемпионат Эстонии по футболу.

В борьбе за первенство старт взяли 6 команд. Каждый предварительный раунд заканчивался выбыванием одного клуба (потерпевшего с учётом предыдущих раундов 2 поражения).

Чемпионом в четвёртый раз стал «Спорт».

Раунд 1 
Участники:
 Выйтлея;
 Калев;
 Калевипоег;
 Килинги-Нымме;
 Спорт;
 Тервис.

Тервис отказался от участия в турнире.

Раунд 2 
Участники:
 Выйтлея;
 Калев;
 Калевипоег;
 Килинги-Нымме;
 Спорт.

Раунд 3 
Участники:
 Выйтлея;
 Калев;
 Килинги-Нымме;
 Спорт.

Раунд 4 
Участники:
 Выйтлея;
 Калев;
 Спорт.

Финал

Ссылки 
 Сезоны 1921-1998 на сайте rsssf.com 

1925
Футбол в Европе в 1925 году
1920-е годы в Эстонии